Carry (, „tragen“, „Gewinn, Verlust“) ist 

 im Handel ein Abholgroßmarkt (Cash & Carry),
 eine Handelsstrategie, siehe Currency Carry Trade
 
Carry ist der Familienname folgender Personen:
 David Carry (* 1981), britischer Schwimmer
 Julius Carry (1952–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 Scoops Carry (1915–1970), eigentlich George Dorman Carey, US-amerikanischer Jazzmusiker und Jurist

Carry ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Carry-le-Rouet, Gemeinde im französischen Département Bouches-du-Rhône

Siehe auch:
 Carry Bit
 Suzuki Carry
 Glossar von Golfbegriffen#Carry
 Carrie
 Cary
 Karry